Василий Васильевич Завьялов (15.06.1873, с. Нововасильевское, Костромская губерния, Россия — 24.02.1930, София, Болгария) — русский учёный в области физиологии и физиологической химии, педагог.

Биография 
Родился в семье крестьянина. В 1891 году окончил с золотой медалью Костромскую гимназию и поступил на медицинский факультет Московского университета. В 1895 году перешёл на медицинский факультет Дерптского университета, где в 1896 году получил диплом лекаря.

Ещё студентом Завьялов по решению правления университета исполнял обязанности ассистента по физиологии. С 1899 года Завьялов — приват-доцент по физиологии и физиологической химии.

В 1901 году был избран приват-доцентом Новороссийского университета в Одессе, а в 1903 — профессором физиологии. Одновременно в 1915—1919 годах руководил кафедрой физиологии Одесских высших женских курсов.

Автор ряда учебников для высшей школы и для средних учебных заведений. Перевёл на русский язык несколько учебников и учебных руководств по физиологии и физиологической химии, изданных за рубежом (профессоров Е.Гедона, Ж. Лёба, Э. Абдергальдена и др.).

В начале 1920 года Завьялов покинул Одессу, эмигрировал в Болгарию. Стал первым заведующим кафедрой физиологии и физиологической химии Софийского университета, которую возглавлял до конца своей жизни.

Скончался в 1930 году. Был похоронен на Центральном софийском кладбище, надгробие не сохранилось.

Сочинения 
 «Физиология человека» (8 изданий, 1906—1922).
 «Учебник анатомии и физиологии человека» (1907—1916).
 «Начальный курс гигиены» (в соавторстве с П. Диатроптовым; 2 издания, 1910—1915).
 «Элементарный учебник анатомии, физиологии и гигиены» (3 издания, 1912—1918).
 «Популярные лекции по физиологической химии» (1901).
 «Физиологические методы лечения» (1903).
 «Уход за больным» (1903).
 «Краткий курс физиологии человека» (1916—1922).
 «Физиологична химия» (София, 1924).
 «Ръководство за практически упражнения по физиологична химия» (София, 1925).

Ссылки 
 Завьялов
 Профессора-беженцы из России на медицинском факультете Софийского университета

Выпускники 1-й Костромской гимназии
Выпускники Императорского Дерптского университета
Медики России
Медики Болгарии
Физиологи Российской империи
Преподаватели Императорского Дерптского университета
Преподаватели Новороссийского университета
Преподаватели Софийского университета
Переводчики на русский язык
Русские эмигранты первой волны в Болгарии
Авторы Энциклопедического словаря Гранат